Mühlenplatz bezeichnet die folgenden Plätze

 Mühlenplatz (Hannover), siehe Friederikenplatz
 Mühlenplatz (Solingen)

Mühlenplatz bezeichnet das folgende Objekt

 Kraftwerk Mühlenplatz